

Орнецький сільський округ — адміністративна одиниця, Жамбильський район, Жамбильська область
 Орнецький сільський округ — адміністративна одиниця, Турара Рискулова район, Жамбильська область